Imperatori:
Giovanni I Zimisce (c. 924-976) – imperatore bizantino
Giovanni I di Trebisonda – imperatore di Trebisonda dal 1235 al 1238
Giovanni I d'Etiopia (c. 1640-1682) – imperatore di Etiopia

 Re:
Giovanni I d'Aragona detto il Cacciatore
Giovanni I di Boemia = Giovanni di Lussemburgo
Giovanni I di Castiglia = Giovanni Enriquez oppure Giovanni di Trastamara
Giovanni I di Cipro = Giovanni II di Gerusalemme
Giovanni I di Francia detto il Postumo
Giovanni I di Gerusalemme = Giovanni di Brienne
Giovanni d'Inghilterra = Giovanni Plantageneto, meglio conosciuto come Giovanni Senzaterra, può anche essere chiamato Giovanni I, ma poiché non c'è stato un secondo Giovanni, egli viene di solito indicato come "Re Giovanni".
Giovanni I del Portogallo = Giovanni d'Aviz detto il Buono o il Grande
Giovanni I di Scozia
Giovanni I d'Ungheria chiamato anche Szapolyai János
Giovanni I Zimisce = Giovanni I imperatore di Bisanzio

 Papi:
Papa Giovanni I, Santo

 Vescovi e patriarchi:
Giovanni I di Sutri
Giovanni (vescovo di Arezzo)
Giovanni I (vescovo di Benevento)
Giovanni I (vescovo di Caserta)
Giovanni I (vescovo di Como)
Giovanni I (vescovo di Crotone)
Giovanni I (vescovo di Grosseto)
Giovanni I (vescovo di Lucca)
Giovanni I (vescovo di Napoli) nel V secolo
Giovanni I (vescovo di Piacenza)
Giovanni I (vescovo di Savona)
Giovanni I (patriarca di Aquileia)
Giovanni I, patriarca di Costantinopoli

 Duchi:
Giovanni I, Duca di Borbone
Giovanni I, Duca del Brabante
Giovanni I, Duca di Braganza
Giovanni I, Duca di Bretagna
Giovanni I, Duca di Gaeta
Giovanni I, Duca di Lorena
Giovanni I, Duca di Napoli nell'VIII secolo

 Conti:
Giovanni I, Conte di Hainaut
Giovanni I, Conte di Holland
Giovanni I, Conte del Lussemburgo

 Altri:
Giovanni I marchese del Monferrato
Giovanni I Corner, Doge di Venezia
Giovanni I Partecipazio, Doge di Venezia